Curley foi um notório indígena dos Estados Unidos.

Povos indígenas
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)